Nathan Davis (missionaris), Brits missionaris en amateur-archeoloog in Carthago (1812–1882)
 Nathan Smith Davis, internist, oprichter van Northwestern University en eerste uitgever van JAMA
 Nathan Davis (acteur), Amerikaans acteur (1917–2008)
 Nathan Davis (jazzmuzikant), Amerikaanse jazz multi-instrumentalist, tenorsaxofonist (1937-2018)
 Nathan Davis (rugbyspeler), Australian rugby-speler (1995-)